Вани:
 Вани () — город в западной части Грузии, край Имеретия.
 Вани () — многослойный археологический объект в западной Грузии, край Имеретия.
 Вани́ () — коммуна во французском департаменте Мозель.
  () — корейский учёный-конфуцианец, который, согласно традиционной истории, привнес в Японию китайскую письменность.
 Вани, Джеймс (род. 1949) — южносуданский политик.
  (; род. 1979), также известная как Вани () — немецкая певица и актриса.

См. также 
  — село в Ванском муниципалитете края Имеретия в Грузии.